HMS Danae ha sido el nombre de siete buques de la Royal Navy británica en honor de Dánae, madre de Perseo en la mitología griega.

 fue un navío de 38 cañones capturado a Francia en 1759 por el HMS Southampton y el . Fue desguazado en 1771.
 fue un navío de 32 cañones capturado a Francia en 1779. Fue vendido en 1797.
 fue una fragata de 20 cañones, anteriormente francesa con el nombre de Vaillante. Fue capturada en 1798 por el . Su tripulación se amotinó en 1800 y la devolvió a Francia.
 fue una balandra con casco de madera y propulsada por hélice de la clase Eclipse botada en 1867.  Fue dada de baja en 1886 y su casco fue vendido en 1906.
  fue un crucero ligero líder de su clase botado en 1918. Sirvió en la Armada de Polonia entre 1944 y 1946 con el nombre ORP Conrad y fue vendido para desguace en 1948.
HMS Danae debería haber sido un destructor de la clase Battle. Fue renombrado HMS Vimiera tras ser reclasificado como destructor de clase Daring, pero fue finalmente cancelado en 1946.
 fue una fragata de clase Leander botada en 1965.  Fue vendida a Ecuador en 1991 que la renombró Moran Valverde.

Nombres de buques británicos